2 miejscowości w Polsce:
 Mały Bór – leśniczówka w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa 
 Mały Bór – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
Miejscowość na Białorusi:
 Mały Bór